Begalijew ist der Familienname folgender Personen:

 Kanatbek Begalijew (* 1984), kirgisischer Ringer
 Sopubek Begalijew (1931–2002), sowjetisch-kirgisischer Ökonom und Politiker